Semen est un duc de Vasconie en 819, fils de Centulle, lui-même fils probable de .

Biographie 
En 816, , duc de Vasconie, et son frère (Références?) Garcia Loup, comte de Dax, avaient été tués lors d’une bataille contre les Maures, et le duché de Vasconie est confié à  et à Garcia Semen son frère.

En 817, Louis le Pieux confie le royaume d’Aquitaine à son fils . Celui-ci assisté de ses parents Guérin, comte d'Auvergne et de Bernard de Septimanie, comte de Toulouse, commet rapidement de nombreuses maladresses, écartant et disgraciant des seigneurs locaux et assassinant des évêques, comme Jean d’Auch en 820.

En 819 Loup Centulle et Garcia Semen se révoltent, mais sont vaincus. Garcia est tué tandis que Loup est exilé.

Arbre généalogique

Annexe

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des ducs de Gascogne

Garcia 01
Garcia 01
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du duché de Vasconie
Article dont une information diffère dans l'infobox